El término «Runaway» (huir/fugitivo, en inglés) - o su plural «Runaways», así como «The Runaway» o «The Runaways» - puede referirse a:

Música

Agrupaciones 
 The Runaways (1975-1979), banda femenina de rock.

Álbumes 
 Runaway (1982), álbum de Solution;
 Runaway (1986), álbum de Carola;
 Runaway (1994), álbum de Wishbone Ash;
 Runaway (2000), álbum de Jim Carroll;

Canciones 
 «Runaway» (1961), canción de Del Shannon;
 «Runaway» (1979), canción de Status Quo;
 «Runaway» (1984), canción de Bon Jovi;
 «Runaway» (1992), canción de Deee-Lite;
 «Runaway» (1994), canción de Los Pericos;
 «Runaway» (1995), canción de Janet Jackson;
 «Runaway» (1995), canción de Fun People;
 «Runaway» (1995), canción de The Corrs;
 «Runaway» (2000), canción de Linkin Park;
 «Runaway» (2002), canción de Sahlene - representaba a Estonia en el Festival de Eurovisión 2002;
 «Runaway» (2006), canción de Cher;
 «Runaway» (2006), canción de Pink;
 «Runaway» (2007), canción de Avril Lavigne;
 «Runaway» (2007), canción de Jamiroquai;
 «Runaway» (2009), canción de Yeah Yeah Yeahs;
 «Runaway» (2010), canción de Kanye West;
 «Runaway» (2010), canción de Maroon 5;
 «Run Away» (2010), canción de Sunstroke Project - representaba a Moldavia en el Festival de Eurovisión 2010;
 «Runaway (U & I)» (2014), canción del dúo Galantis;
 «Runaway» (2015), canción de Aurora;
 «Runaway» (2018), canción de Lil Peep;
 «Runaway» (2019), canción de Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Natti Natasha ft. Jonas Brothers;
 «Runaway» (-), canción de Joe Brooks.

Cine 
 Runaway (1984), película protagonizada por Tom Selleck;
 Runaway (2001), película de Hong Kong;
 Runaway (2004), película dirigida por Brent Bambic;
 Runaway (2005), película protagonizada por Aaron Stanford y Robin Tunney;
 The Runaways (2010), película dirigida por Floria Sigismondi.

Televisión 
 Runaways (1974), episodio especial de ABC Afterschool protagonizado por Moosie Drier;
 The Runaways (1978-1979), serie de televisión estadounidense producida por Quinn Martin;
 The Runaway (2000), serie de televisión estadounidense con Dean Cain;
 Runaway (2006), serie de televisión de drama estadounidense;
 Runaway (2009), miniserie de televisión británica de drama;
 The Runaway (2011), serie dramática de televisión británica;
 Runaways (2018), serie de televisión sobre el cómic de Marvel Comics;

Juegos 
 Runaway: A road adventure (2001), juego;
 Runaway 2: El sueño de la tortuga (2007), juego;
 Runaway 3: A twist of fate (2009), juego.

Cómics 
 Runaway, personaje de cómic de 1996;
 Runaways, serie de cómics de Marvel Comics que comenzó en 2003.